Chochlowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Chochlowo (Wologda, Kadui), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wologda, Rajon Kadui

Dörfer:
 Chochlowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Chochlowo (Belgorod), in der Oblast Belgorod, Rajon Belgorod
 Chochlowo (Belgorod, Waluiki), in der Oblast Belgorod, Rajon Waluiki
 Chochlowo (Jaroslawl, Danilow), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Danilow
 Chochlowo (Jaroslawl, Uglitsch), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Uglitsch
 Chochlowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Chochlowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Chochlowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Chochlowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Chochlowo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Chochlowo (Perm), in der Region Perm
 Chochlowo (Pskow, Dedowitschi), in der Oblast Pskow, Rajon Dedowitschi
 Chochlowo (Pskow, Welikije Luki), in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki
 Chochlowo (Smolensk, Nowodugino), in der Oblast Smolensk, Rajon Nowodugino
 Chochlowo (Smolensk), in der Oblast Smolensk, Rajon Smolensk
 Chochlowo (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Chochlowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Chochlowo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Chochlowo (Wologda, Kitschmengski Gorodok), in der Oblast Wologda, Rajon Kitschmengski Gorodok
 Chochlowo (Wologda, Njukseniza), in der Oblast Wologda, Rajon Njukseniza
 Chochlowo, bis vor 2005 Name der seither Artjomowka (Kaliningrad) genannten Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1938 Skambracken, 1938 bis 1946 Brakenau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)